Аббревиатура ОГПУ может относиться к следующим понятиям:

 ОГПУ при НКВД СССР, государственное политическое управление (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР — орган государственной безопасности в РСФСР (1922—1923), преобразованный позднее в ОГПУ при СНК СССР.
 ОГПУ при СНК СССР, объединённое государственное политическое управление при Совете народных комиссаров СССР — специальный орган государственной безопасности СССР (1923—1934).
 Оренбургское газопромысловое управление, структурное предприятие, входящее в состав ООО «Газпром добыча Оренбург».
 Оренбургский государственный педагогический университет, Россия.
 Омский государственный педагогический университет
 Одесский государственный политехнический университет (ОГПУ) — название Национального университета «Одесская политехника» с 1993 по 2001 годы.